Челенка може бити:
 Челенка (одликовање) – сребрно, ријеђе златно, одликовање за јунаштво у облику перјанице
 Челенка (кост)  - чеона кост с роговима високе дивљачи израђена као трофеј
 Челенка (хералдички) - део хералдичког приказа грба